Absurdistan  steht für:

 Absurdistan, Bezeichnung eines fiktiven Landes mit Absurditäten
 Absurdistan (Roman), Roman von Gary Shteyngart (2006)
 Absurdistan (Film), deutscher Spielfilm von Veit Helmer (2008)

Siehe auch:
 Geboren in Absurdistan,  österreichischer Film von Houchang Allahyari (1999)